Мише́ль Перире́н (; ) — французский банкир международного уровня, работал в Société Générale, председатель правления российских Райффайзенбанка (2001—2005), затем МДМ-Банка (2006—2008).

Биография 
Родился 29 мая 1944 года в городе Дуарнене, регион Бретань, Режим Виши.

В октябре 1968 года окончил Нантский университет по специальности экономист.

Начал работать в 1969 году в банковской группе Société Générale, где работал в дочерних банках и филиалах группы в разных странах:1970 — , 1976 — , 1983 — , 1987 — , 1991 — .

С 1996 года возглавлял банк Сосьете женераль восток в Москве.

С 2001 года — Председатель правления в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (Москва). Под его управлением ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» стал одним из ведущих иностранных банков в России.

В феврале 2006 года назначен на должность Председателя Правления МДМ-Банка. Его целью было создать крупный универсальный банк, увеличив розничный кредитный портфель в пять раз к 2010 году, с минимальными затратами, и построить сеть из 500 розничных точек МДМ-Банка по всей России.

В декабре 2008 года Мишель Перирен освободил должность Председателя Правления в соответствии с окончанием действия его контракта..

Вернулся на родину во Францию, в историческую область Бретань.

Скончался 22 января 2019 года, на 75 году жизни, в городе La Tourelle, в больнице Корнуай, округ Фуэнан.

Награды и премии 
 2005 — Серебряный знак и дипломом Ассоциации «Россия».
 2008 — Орден «За заслуги» (Франция).

См. также 
 МДМ-Банк

Примечания

Интервью 
 2006 — Эхо Москвы
 2007 — Профиль.

Ссылки 

 Мишель Перирен оставит МДМ-Банк в декабре 2008 года на Банки.ру
 Фотоcессия в МДМ-Банке, 2006
 Russe d’honneur — Michel Perhirin, 2003
 Michel Perhirin — bloomberg.com
 Monsieur Michel Perhirin, rappelé à Dieu à l'âge de 74 ans. 24 Janvier 2019.

Банкиры России
Société Générale
Выпускники Нантского университета